Palmetto Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Palmetto Island (Florida)
 Palmetto Island (Charlton County, Georgia)
 Palmetto Island (Ware County, Georgia)
 Palmetto Island (Wayne County, Georgia)
 Palmetto Island (Louisiana)